Der Rajon Owrutsch (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Schytomyr im Nordwesten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 3221 km² und eine Bevölkerung von etwa 57.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der Stadt Owrutsch.

Geschichte 
Der Rajon wurde 1923 gegründet, 1962 wurde er um das Gebiet des aufgelösten Rajons Slowetschno erweitert. Als Folge der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986 sind einige Teile im Osten des Rajons unbewohnbar, am 23. Juli 1991 wurden einige Teile der Sperrzone von Tschernobyl (10 Dörfer im Rajon) per Dekret zum Wiederansiedlungsgebiet erklärt.
Folgende Orte wurden aber in der Folgezeit aufgegeben und aufgelöst:
 Borutyne (Борутине, bis 2009)
 Budoljubiwka (Будолюбівка, bis 1995)
 Derewzi (Деревці, bis 1995)
 Derkatschi (Деркачі, bis 1991)
 Hrjasewe (Грязеве, bis 1995)
 Kolesnyky (Колесники, bis 2008)
 Lypski Romany (Липські Романи, bis 1991)
 Ljudwyniwka (Людвинівка, bis 2009)
 Maleniwka (Маленівка, bis 1995)
 Perejisd (Переїзд, bis 1995)
 Pidtschaschschja (Підчашшя, bis 1991)
 Pichozke (Піхоцьке, bis 2009)
 Scholudiwka (Жолудівка, bis 1995)
 Schurba (Журба, bis 1991)
 Solotyne (Солотине, bis 2009)
 Sosniwka (Соснівка, bis 1995)
 Stepky (Степки, bis 1995)
 Stowpytschne (Стовпичне, bis 2008)
 Sydory (Сидори, bis 2008)
 Sytiwka (Ситівка, bis 1995)

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Korosten.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Schytomyr und war der flächenmäßig größte Rajons der Oblast. Er grenzte im Norden und Nordosten an Belarus (Woblasz Homel, Rajon Leltschyzy, Rajon Jelsk und Rajon Naroulja), im Südosten an den Rajon Narodytschi, im Süden an den Rajon Luhyny sowie Westen an den Rajon Olewsk. Die Sperrzone von Tschernobyl erstreckt sich über die östlichen Rajonsteile.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Noryn (Норинь), die Hreslja (Грезля) und im Westen die Slowetschna, durch den Rajon zieht sich der Owrutsche Gebirgskamm (Овруцький кряж), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 120 und 310 Metern, ein Großteil des Gebiets ist stark bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtgemeinde, eine Siedlungsratsgemeinde, 8 Landratsgemeinden und eine Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 134 Dörfer
 1 Siedlung

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Siehe auch

Einzelnachweise 

Owrutsch
Rajon Korosten
Aufgelöst 2020